Florent Vollant (né en 1959), auteur-compositeur-interprète Innu du Canada ;
 Simon Vollant (1622-1694), ingénieur et architecte français ;
 Stanley Vollant (né en 1965), chirurgien Innu, marcheur, pédagogue.